Deutschland Cup, compétition de kayak-polo
 Deutschland Cup, ancien nom de la coupe des nations de hockey sur glace